Ramstedt bezeichnet:

 Ramstedt, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Ramstedt (Loitsche-Heinrichsberg), Ortsteil der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg in Sachsen-Anhalt

Ramstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Ramstedt (1867–1963), deutscher Chirurg
 Gustaf John Ramstedt (1873–1950), finnlandschwedischer Linguist 
 Johan Ramstedt (1852–1935), schwedischer Politiker
 Eva Ramstedt (1879–1974), schwedische Physikerin
 Teemu Ramstedt (* 1987), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
Rammstedt
Ramstedt-Operation, siehe Pylorusstenose